Андрей Даниэл Влад (; род. 15 апреля 1999, Тырговиште) — румынский футболист, вратарь клуба «Стяуа».

Клубная карьера 
Воспитанник юношеской команды клуба «Тырговиште». В 2015 году присоединился к молодёжной команде «Университатя (Крайова)».

7 мая 2017 года в матче с «Вииторулом» дебютировал в Лиге I.

Летом 2017 года голкипер отказался продлевать контракт с клубом из Крайовы, и его не взяли на предсезонные сборы в Австрии. 9 июля 2017 года «Стяуа» объявила о переходе Влада. Игрок подписал шестилетний контракт.

9 сентября того же года голкипер провёл первую игру в новом клубе. 23 ноября дебютировал в еврокубках в игре с «Викторией» из Пльзени. В 1/16 финала лиги Европы в домашнем матче с итальянским «Лацио» Андрей не пропустил ни одного гола, а его команда победила 1:0. Однако в ответной игре «Стяуа» был разгромлен 5:1 и покинул турнир.

Карьера за сборную 
В составе юношеской сборной Румынии Влад принимал участие в играх отборочного раунда к Чемпионату Европы 2016. Также играл за сборную Румынии (до 19 лет) в отборах к чемпионату Европы 2017 и 2018.

Примечания 

Футболисты Румынии
Игроки сборной Румынии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Университатя» Крайова
Игроки ФК «Стяуа»